Het ATP-toernooi van Athene 1990 (met de officiële naam Athens Open 1990) werd van 1 tot en met 7 oktober 1990 gehouden in de Griekse hoofdstad Athene.
Er werd gespeeld op gravelbanen van de Athens Lawn Tennis Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= T Muster
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= M Wostenholme
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-team03= J Wöhrmann
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-team04= M Vajda
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-team05= T Carbonell
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= M Górriz
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-team07= D Pérez
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= H de la Peña
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=3
| RD1-team09={{nowrap| G Pérez Roldán}}
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-team10= C Costa
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=1
| RD1-team11= J Tarango
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= S Casal
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4
| RD1-team13= F Luna
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-team14= M Strelba
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-team15= R Furlan
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= F Davín
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= T Muster
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=3
| RD2-team02= M Vajda
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=6
| RD2-team03= T Carbonell
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2='''6
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= H de la Peña
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-seed05=3
| RD2-team05=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1990
Athene